À l’instar des du tableau des médailles pour les Jeux olympiques, les scores des pays sont comptés en fonction du nombre de vainqueurs, mais aussi en fonction du nombre de dauphins. Ce tableau prend en compte tous les pays, nations et territoires qui ont participé au moins une fois à un concours Mister International, depuis la première édition en 2006 jusqu’à la dernière en 2011.

Source :

Références 

Mister International
Mister international